Этот список является списком видов млекопитающих Доминики. Из 34 указанных в таблице видов, 3 уязвимы.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Доминика
Доминика